Lučka kapetanija - tijelo za obavljanje poslova nadzora plovidbe u Republici Hrvatskoj
 Kapetanija (Crna Gora) osnovna teritorijalna, upravna i administrativna jedinica u Kneževini/Kraljevini Crnoj Gori
 Kapetanija (Osmansko Carstvo) - vojna oblast u Osmanskom Carstvu pod nadzorom kapetana. U početku utvrde na rijekama, a kasnije područja oko značajnijih utvrda, i u unutrašnjosti; specifičnost isključivo Bosanskog pašaluka.